Venda può riferirsi a diverse cose:

 Il popolo venda, un gruppo etnico dell'Africa meridionale
 La lingua venda, parlata dal popolo omonimo
 Venda, uno dei bantustan del Sudafrica durante il regime dell'apartheid
 Il Monte Venda, principale elevazione dei Colli Euganei